Een overzicht van gemeenten in de Spaanse provincie Huelva. In de eerste kolom staat het gemeentenummer, waarvan de eerste twee cijfers verwijzen naar de provincie met nummer 21000.

 
Huelva